Dit is een lijst van planetoïden 37601-37700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37601) Vicjen || 1992 GC1|| 3 april 1992 || C. S. Shoemaker
|-
| (37602) - || 1992 HD1|| 24 april 1992 || Spacewatch
|-
| (37603) - || 1992 HG1|| 24 april 1992 || Spacewatch
|-
| (37604) - || 1992 OQ1|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (37605) - || 1992 PN2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (37606) - || 1992 RX4|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (37607) - || 1992 RO7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (37608) Löns || 1992 SY16|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (37609) - || 1992 WS4|| 25 november 1992 || C. S. Shoemaker
|-
| (37610) - || 1993 FP7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (37611) - || 1993 FR29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (37612) - || 1993 FJ37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (37613) - || 1993 FE40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (37614) - || 1993 FT47|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (37615) - || 1993 FX50|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (37616) - || 1993 FK82|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (37617) - || 1993 NN1|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (37618) - || 1993 OD3|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (37619) - || 1993 OJ6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (37620) - || 1993 QA3|| 16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (37621) - || 1993 QT4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (37622) - || 1993 QO8|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (37623) - || 1993 RN4|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (37624) - || 1993 RT8|| 14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (37625) - || 1993 SR1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (37626) - || 1993 SG2|| 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (37627) - || 1993 TD || 11 oktober 1993 || V. S. Casulli
|-
| (37628) - || 1993 TK17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37629) - || 1993 TX19|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37630) - || 1993 TM20|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37631) - || 1993 TT27|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37632) - || 1993 TT37|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37633) - || 1993 TG39|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37634) - || 1993 UZ || 19 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (37635) - || 1993 UJ1|| 20 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (37636) - || 1993 UQ4|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37637) - || 1993 UZ5|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (37638) - || 1993 VB || 6 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (37639) - || 1993 VR1|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (37640) - || 1993 WF || 20 november 1993 || V. S. Casulli
|-
| (37641) - || 1994 AO3|| 15 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (37642) - || 1994 AA6|| 6 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (37643) - || 1994 AX6|| 7 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (37644) - || 1994 BN3|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (37645) - || 1994 CM13|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (37646) - || 1994 CS13|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (37647) - || 1994 ES3|| 15 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (37648) - || 1994 EV6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (37649) - || 1994 FC || 19 maart 1994 || R. H. McNaught
|-
| (37650) - || 1994 FP || 21 maart 1994 || R. H. McNaught
|-
| (37651) - || 1994 GX || 3 april 1994 || G. J. Garradd
|-
| (37652) - || 1994 JS1|| 4 mei 1994 || C. W. Hergenrother, T. B. Spahr
|-
| (37653) - || 1994 JJ4|| 3 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (37654) - || 1994 JQ6|| 4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (37655) Illapa || 1994 PM || 1 augustus 1994 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (37656) - || 1994 PP6|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37657) - || 1994 PX14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37658) - || 1994 PK18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37659) - || 1994 PM20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37660) - || 1994 PG22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37661) - || 1994 PJ26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37662) - || 1994 PT26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37663) - || 1994 PT32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37664) - || 1994 PF39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (37665) - || 1994 RH17|| 3 september 1994 || E. W. Elst
|-
| (37666) - || 1994 SV7|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (37667) - || 1994 SZ7|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (37668) - || 1994 SX9|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (37669) - || 1994 TH1|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (37670) - || 1994 TW12|| 10 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (37671) - || 1994 UY11|| 31 oktober 1994 || PCAS
|-
| (37672) - || 1994 VC || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (37673) - || 1994 WR5|| 28 november 1994 || Spacewatch
|-
| (37674) - || 1994 XH3|| 2 december 1994 || Spacewatch
|-
| (37675) - || 1995 AJ1|| 6 januari 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (37676) - || 1995 BV11|| 29 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (37677) - || 1995 CA1|| 3 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (37678) McClure || 1995 CR1|| 3 februari 1995 || D. J. Asher
|-
| (37679) - || 1995 DH5|| 22 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (37680) - || 1995 FD2|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (37681) - || 1995 FB7|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (37682) - || 1995 GZ6|| 4 april 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37683) - || 1995 KK || 19 mei 1995 || V. S. Casulli
|-
| (37684) - || 1995 NE || 1 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (37685) - || 1995 OU2|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (37686) - || 1995 OR3|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (37687) - || 1995 QB10|| 30 augustus 1995 || R. Weber
|-
| (37688) - || 1995 ST17|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (37689) - || 1995 SH70|| 27 september 1995 || Spacewatch
|-
| (37690) - || 1995 UV16|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (37691) - || 1995 UN74|| 21 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (37692) Loribragg || 1995 VX || 12 november 1995 || AMOS
|-
| (37693) - || 1995 VQ1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (37694) - || 1995 WC6|| 26 november 1995 || Kleť
|-
| (37695) - || 1995 WT10|| 16 november 1995 || Spacewatch
|-
| (37696) - || 1995 WE27|| 18 november 1995 || Spacewatch
|-
| (37697) - || 1995 YW4|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (37698) - || 1995 YL8|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (37699) - || 1996 AH1|| 13 januari 1996 || Kleť
|-
| (37700) - || 1996 AL3|| 10 januari 1996 || AMOS|}

Planetoïdenlijsten